Mit US-Armee bezeichnet man im Deutschen

 meist die Gesamtheit der Streitkräfte der Vereinigten Staaten
 seltener das Heer eben jener Streitkräfte, die United States Army